naziv za više toponima
 umanjenica od gradina
 Gradinica (Krstatice)
 Gradinica (Starigrad)
 Gradinica (Svib)